Borská může být

 přechýlená forma příjmení Borský
nebo
 ulice 
 Borská (Březnice)
 Borská (Česká Lípa)
 Borská (Náchod)
 Borská (Praha)
 Borská (Proseč)
 Borská (Plzeň)
 Borská (Zákupy)